Кюн () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кюн, Аксель (род. 1967) — немецкий бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1992 года.
 Кюн, Бруно (1901—1941) — немецкий коммунист, участник движения Сопротивления.
 Кюн, Габриеле (род. 1957) — немецкая гребчиха.
 Кюн, Дитер (род. 1956) — немецкий футболист, нападающий, игрок сборной ГДР.
 Кюн, Ирена Барбара Иоанна (1932—2013) — автоним польской писательницы Иоанны Хмелевской.
 Кюн, Карл Готлоб (1754—1840) — немецкий врач и историк медицины.
 Кюн, Карста (род. 1959) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Кюн, Людмила Петровна (1915—1982) — советская актриса, народный артист Казахской ССР.
 Кюн, Фриц (1910—1967) — немецкий кузнец и фотограф.
 Кюн, Энрико (род. 1977) — немецкий бобслеист, олимпийский чемпион 2002 года.

См. также 
 Кун